Karl Vogt (hokej na travi), švicarski hokejaški reprezentativac, sudionik OI
Carl Christoph Vogt (1817. – 1895.), njemačko-švicarski znanstvenik